Гексаметилдисилан — органическое соединение, 
алкилпроизводное дисилана
с формулой (CH)Si-Si(CH),
бесцветная жидкость.

Получение 
 Реакция триметилхлорсилан и натрия:

Физические свойства 
Гексаметилдисилан образует бесцветную жидкость.

Не растворяется в воде (не гидролизуется),
растворяется в эфире, спирте, гексане, октане и других органических растворителях.

Применение 
Гексаметилдисилан является общепринятым внутренним стандартом химического сдвига для ЯМР-спектроскопии.

Литература 
 
 
 

Метил
Силаны